Quatuor steht für:

Willy Quatuor (1937–2017), deutscher Boxer
Quatuor (Band), Musikgruppe (zweimalige Gewinner des "Moliere" Awards, Preisträger des "Victoire de la Musique" Awards)